Неза Бидуан (; 18 сентября 1969, Рабат) — бывшая марокканская легкоатлетка, специализировавшаяся в беге на 400 метров с барьерами. Двукратная чемпионка мира, призёр Олимпийских игр.

Биография 
Первой крупной победой в карьере Бидуан стала победа на Средиземноморских играх 1991 года в Афинах. В 1992 году она дебютировала на Олимпиаде, где принимала участие в беге на 400 метров с барьерами. Она смогла пробиться в полуфинал, но там показала пятое время в забеге и не смогла пробиться в решающий забег и побороться за медали.

В 1997 году на чемпионате мира марокканка завоевала золотую медаль, а спустя два года завоевала серебро на той же дистанции 400 метров с барьерами. На Олимпиаде в Сиднее Бидуан выиграла свой предварительный забег, стала второй в полуфинале, а в решающем забеге стала третьей, завоевав бронзовую медаль.

На чемпионате мира 2001 года в канадском Эдмонтоне марокканка вновь выиграла, став двукратной чемпионкой мира. На церемонии открытия афинской Олимпиады Бидуан несла флаг Марокко, но на соревнованиях выступила неудачно — с результатом 55.69 она заняла третье место в своём забеге и выбыла из борьбы за медали уже в первом раунде.

Муж Бидуан — Абдель Азиз Шахир также легкоатлет, бегун на средние дистанции, участник двух Олимпиад.

Ссылки 
 
 

Бегуны с барьерами Марокко
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике